Caesar was een cognomen in de gens Julia:
 Caesar (cognomen)
Gaius Julius Caesar (100 v.Chr. - 44 v.Chr.), de Romeinse veldheer en politicus
 Gaius Julius Caesar Octavianus (Augustus) (63 v.Chr. - 14), de princeps
 Tiberius Julius Caesar Augustus (42 v.Chr. - 37), de princeps
 Drusus Julius Caesar (13 v.Chr. - 23), de zoon van Tiberius
 Germanicus Julius Caesar (15 v.Chr. - 19), de adoptiezoon van Tiberius
 Nero Julius Caesar (6 - 33), de zoon van Germanicus
 Drusus Julius Caesar (7 - 33), de zoon van Germanicus
 Gaius Julius Caesar Germanicus (Caligula) (12 - 41), de zoon van Germanicus en princeps

Andere betekenissen:
 Caesar (titel), een Romeinse titel voor de 'onderkeizer'
 Caesar (band), een Amsterdamse popgroep
Caesar (album), een album van bovenstaande popgroep uit 2003
 Caesar (computerspel), een computerspel
 Caesar (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 VV Caesar, een voetbalclub uit Beek
 Caesarcijfer, een symmetrisch encryptie algoritme
 Caesars (band), een Zweedse alternatieve-rockband
 Caesar Groep, een ICT-dienstverlener
 Caesars Palace, Casino
 Ceasar fotograaf, Syrische overgelopen politiefotograaf
 HV Caesar, een voormalige handbalvereniging uit Beek
 AV Caesar, een atletiekvereniging uit Beek

Zie ook 
 Kaisar en
 kaiser (doorverwijspagina's)

Cognomen